Allender peut faire référence à:
 (33450) Allender, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

	  
 Bruce M. Allender (Allender), un phycologue ;
 Paul Allender (né en 1970), un guitariste anglais ;
 Nina Allender (1873-1957), une artiste américaine.